Midões - freguesia no concelho de Barcelos.
 Midões - freguesia no concelho da Tábua.
 Midões - lugar da freguesia de Sazes do Lorvão, concelho de Coimbra.

Desambiguação